Джон Дарси (; до 1412—1458) — английский аристократ, младший из двух сыновей Джона Дарси, 5-го барона Дарси из Найта, и его жены Маргарет Грей. После смерти Джона-отца в 1411 году семейные владения в Йоркшире, Линкольншире и Нортумберленде перешли вместе с баронским титулом к старшему брату, Филиппу. Вдова получила в 1412 году ренту в 40 фунтов в год; на эти деньги она должна была заботиться о Джоне и его четырёх сёстрах. Филипп умер совсем молодым в 1418 году. Третья часть семейных владений отошла его вдове, а остальное было разделено между двумя его дочерьми. Однако Джон добился созыва специальной комиссии для рассмотрения вопроса о наследовании (1427). Эта комиссия постановила, что часть владений Дарси, включая два больших поместья в Йоркшире, может передаваться только по мужской линии. Соответственно эти земли перешли к Джону. Известно, что на тот момент Дарси был посвящён в рыцари, но заметной фигурой он так и не стал.

Сэр Джон был женат на Джоан Грейсток, дочери Джона Грейстока, 4-го барона Грейстока, и Элизабет Феррерс из Уэма. Этот брак был заключён без королевского разрешения, так что Дарси пришлось заплатить штраф в 200 марок. Элизабет родила сына Ричарда и дочь Джоан, ставшую женой Джона Бомонта. Сэр Джон пережил сына, и его наследником стал внук Уильям (умер в 1488). Жена сэра Джона после его смерти вышла замуж во второй раз — за Уильяма Стоука.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Английские рыцари
Джон Дарси, рыцарь